Појам Годзила може да се односи на:
 Годзила (чудовиште), измишљено чудовиште
 Годзила (франшиза), франшиза је серија од више десетина мултимедијалних филмова са чудовиштем Годзила.
 Годзила (филм из 1954), јапански научно-фантастични филм из 1954.
 Годзила (филм из 1998), амерички научно-фантастични филм из 1998.
 Годзила (филм из 2014), амерички научно-фантастични филм из 2014.
 Годзила: Краљ чудовишта